Kofman et ses variantes (, , , , )  sont des noms de famille d'origine allemande signifiant « marchand ».

 Bereck Kofman (1900-1943), rabbin français déporté et assassiné à Auschwitz ;
 , journaliste américain ;
 Lev Kofman (1957-2009), cosmologue estonien, puis canadien ;
  (1936-), chef d'orchestre ukrainien ;
 Sarah Kofman (1934-1994), philosophe et essayiste française.